

Вуктил — річка у Республіці Комі, права притока Печори
 Вуктил — місто, Вуктильський міський округ, Республіка Комі

Див. також 
 Верхній Вуктил
 Вуктила
 Вуктилвож
 Вуктиль
 Нижній Вуктил
 Середній Вуктил
 Югид-Вуктил